Hollenberg (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Aalten
 Hollenberg (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas